Округ Ланкастер () — округ, расположенный в штате Небраска (США) с населением в 285 407 человек по статистическим данным переписи 2010 года. Столица округа находится в городе Линкольн, который одновременно является столицей штата Небраска.



История 
Округ Ланкастер был образован в 1859 году, окружной центр при этом разместился в одноимённой деревне. После окончания президентского срока Авраама Линкольна деревня сменила своё название на «Линкольн», а в 1867 году стала столицей всего штата Небраска.

География 
По данным Бюро переписи населения США округ Ланкастер имеет общую площадь в 2194 квадратных километра, из которых 2173 кв. километра занимает земля и 21 кв. километр — вода. Площадь водных ресурсов округа составляет 0,92 % от всей его площади.

Соседние округа 
 Саундерс (Небраска) — север
 Кас (Небраска) — северо-восток
 Ото (Небраска) — юго-восток
 Джонсон (Небраска) — точка на юго-востоке
 Гейдж (Небраска) — юг
 Сейлин (Небраска) — юго-запад
 Сьюард (Небраска) — северо-запад
 Батлер (Небраска) — угол на северо-западе

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе Ланкастер проживал 250 291 человек, 60 702 семьи, насчитывалось 99 187 домашних хозяйств и 104 217 жилых домов. Средняя плотность населения составляла 120 человек на один квадратный километр. Расовый состав округа по данным переписи распределился следующим образом: 90,07 % белых, 2,82 % чёрных или афроамериканцев, 0,64 % коренных американцев, 2,86 % азиатов, 0,06 % выходцев с тихоокеанских островов, 1,87 % смешанных рас, 1,69 % — других народностей. Испано- и латиноамериканцы составили 3,37 % от всех жителей округа.

Из 99 187 домашних хозяйств в 30,30 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 48,80 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 9,10 % семей женщины проживали без мужей, 38,80 % не имели семей. 29,10 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 8,30 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,40 человек, а средний размер семьи — 3,00 человек.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 23,50 % — жители младше 18 лет, 15,40 % — между 18 и 24 годами, 30,40 % — от 25 до 44 лет, 20,30 % — от 45 до 64 лет и 10,40 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей округа составил 32 года. На каждые 100 женщин в округе приходилось 99,80 мужчин, при этом на каждых сто женщин 18 лет и старше приходилось 98,50 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в округе составил 41 850 долларов США, а средний доход на одну семью в округе — 53 676 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 34 720 долларов США в год против 25 614 долларов США среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в округе составил 21 265 долларов США в год. 5,50 % от всего числа семей в округе и 9,50 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 9,90 % из них были моложе 18 лет и 6,10 % — в возрасте 65 лет и старше.

Основные автодороги 
  I 80
  I 180
  US 6
  US 34
  US 77
  Автомагистраль 2
  Автомагистраль 33
  Автомагистраль 43
  Автомагистраль 79

Населённые пункты

Города 
 Хикмен
 Линкольн
 Уэйверли

Деревни 
 Беннет
 Дейви
 Дентон
 Ферт
 Холлэм
 Мэлколм
 Панама
 Реймонд
 Рока
 Спраг

Другие 
 Эджнью
 Чини
 Эмералд
 Холланд
 Кремер
 Мартелл
 Прейри-Хом
 Принстон
 Рокеби
 Уолтон

Статистически переписные районы 
 Буда
 Сентервилл
 Дентон
 Илк
 Грант
 Хайленд
 Ланкастер
 Линкольн
 Линкольн (район)
 Литтл-Солт
 Миддл-Крик
 Милл
 Нимаха
 Норт-Блафф
 Ок
 Олив-Бранч
 Панама
 Рок-Крик
 Солтилло
 Саут-Пасс
 Стивенс-Крик
 Стоктон
 Уэйверли
 Уэст-Ок
 Йанки-Хилл

Примечания

Ссылки 
 Lancaster County, Nebraska
 University of Nebraska-Lincoln Extension in Lancaster County

Округа Небраски